Brasil
Guarda Municipal (Brasil)
Polícia Civil do Brasil
Guarda Civil do Distrito Federal
Guarda Civil do Estado de São Paulo
Guarda Civil do Paraná
Guarda Civil do Rio Grande do Sul

Espanha
Guarda Civil (Espanha)

Ver também

Polícia
Desambiguação